Якоби́ни () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Якобини, Анджело (1825—1886) — итальянский куриальный кардинал.
  (1899—1959) — итальянская актриса.
 Якобини, Доменико (1837—1900) — итальянский куриальный кардинал.
 Якобини, Лодовико (1832—1887) — итальянский куриальный кардинал.
 Якобини, Мария (1892—1944) — итальянская актриса, сестра Диомиры Якобини.